Эхо-камера ():

 Эхо-камера (:en:Echo chamber) — специальное помещение или зона для создания звуковых эффектов эхо и реверберации
 Эхо-камера — понятие в теории СМИ.